Mou ist der Familienname folgender Personen:
 Mou Qizhong (* 1941), chinesischer Unternehmer

Mou steht für:
 Mou 缪, ein chinesischer Clanname 

Mou oder mou ist der Rufname folgender Personen:
 José Mourinho (* 1963), ehemaliger portugiesischer Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer
 Rustem Telepow (* 1991), kasachischer E-Sportler

mou steht für:
 Mogum (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen in der Provinz Guéra, Tschad

MoU steht für:
 Memorandum of Understanding, eine Absichtserklärung verschiedener Verhandlungspartner, siehe Absichtserklärung #Memorandum of Understanding

MOU steht für:
 Mouvement ondulatoire unifié, französische Spaßpartei, von Pierre Dac gegründet zur Präsidentschaftswahl in Frankreich 1965
 Mountain Village Airport (IATA-Code), Flughafen von Mountain Village (Alaska), Kusilvak Census Area, Alaska

Abkürzung